Linac Puede referirse a:

 Linac (comuna francesa) Comuna Francesa del departamento de Lot.

 Acelerador lineal, en ocasiones llamado linac por sus sílabas en inglés (Linear accelerator).